De Grand Prix-wegrace van Groot-Brittannië 2009 was de tiende race van het wereldkampioenschap wegrace-seizoen 2009. De race werd verreden op 26 juli 2009 op Donington Park in North West Leicestershire, Verenigd Koninkrijk.

Uitslag

MotoGP

250 cc

125 cc
De race werd na 14 ronden gestopt vanwege hevige regenval. Later werd de race herstart over 5 ronden, waarbij de startgrid bepaald werd door de uitslag aan het eind van de originele race. Coureurs die in de eerste race waren uitgevallen, mochten niet meedoen aan de herstart. De uitslag van de race werd bepaald door het tweede deel.

Tussenstand na wedstrijd

MotoGP

250 cc

125 cc

2009
Groot-Brittannië